Harrisonburg – capoluogo della Parrocchia di Catahoula, Louisiana (USA)
Harrisonburg – capoluogo della Contea di Rockingham, Virginia (USA)